Sakura kan syfta på:

 Sakura – det japanska ordet för körsbärsträd, särskilt trädet japanskt prydnadskörsbär
 Sakura (namn) – ett vanligt japanskt namn både som för- och efternamn
 Sakura, Chiba – en stad i den japanska prefekturen Chiba
 Sakura, Tochigi – en stad i den japanska prefekturen Tochigi
 Sakurazawa Yasunori (1969–), japansk trummare
 Sakura Haruno – en fiktiv figur i anime- och mangaserien Naruto
 Cardcaptor Sakura – en japansk manga/anime (Shoujo) från 1996
 Sakura dammsugare – en dammsugare som påstås kunna rena luft med hjälp av vatten
 Sakura (sång) – japansk folkvisa
 Sakura (Street Fighter) – en karaktär i spelet Street Fighter